Jelovik je lahko:
 Jelovik, Aranđelovac (Srbija)
 Jelovik, Bajina Bašta (Srbija)